Gallego (o gallegos o gallega o Gállego) puede referirse a:

 El natural de Galicia, o lo perteneciente o relativo a esta comunidad autónoma española.
 El idioma gallego, hablado en Galicia.
 El nombre dado coloquialmente a los españoles (las personas naturales de España) en Argentina, Uruguay y las Antillas hispanohablantes.

Como apellido 
 Gallego (apellido).

Personas 

 Américo Gallego (n.1955), futbolista y entrenador argentino.
 Gallego (cantante), nombre artístico de José Raúl González, cantante de reguetón.
 Gallego (futbolista), apodo de Francisco Fernández Rodríguez (n.1944), futbolista español.
 Heliodoro Gallego (n.1949), político español.
 Juan Nicasio Gallego (1777-1853), poeta español.
 Justo Gallego Martínez, (n.1925) monje español.
 María del Puerto Gallego (n.1963), política española.

Autores de nombres botánicos 

 E.Gallego, Eduardo Gallego (fl.1986).
 Gallego, María Jesús Gallego Cidoncha (1953-2018).
 M.T.Gallego, María Teresa Gallego (n.1972).

Topónimos 
 Alto Gállego, comarca en la comunidad autónoma de Aragón (España).
 El río Gállego, ubicado en Aragón (España), cerca de la frontera con Francia.
 El río Gallego, ubicado en el norte de la provincia de Cáceres (España).
 Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, Patagonia (Argentina).
 El río Gallegos, río de la provincia de Santa Cruz, Patagonia (Argentina).
 Gallego (campo volcánico), en las islas Salomón.

Enlaces externos